Vancouver-Point-Grey est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique, dont la première présence date de l'élection générale de 1933. 

Cette circonscription et les autres nouvelles circonscriptions de la même année, ,  et  ont toutes été créées à partir de l'ancienne circonscription de la ville de Vancouver qui avait . Vancouver-Point-Grey avait  alors que les 3 autres circonscriptions n'ont que . Plus tard, il fut réduit à deux sièges lorsque  fut créé et dans la distribution avant l'élection de 1991, .

Pour la liste complète des circonscriptions historiques et d'aujourd'hui de Vancouver, voir .

Géographie 
Durant la présence de la circonscription composée des villages environnants comme la West Point Grey et une partie de Kitsilano, ainsi que l' et le campus de l'université de la Colombie-Britannique

Liste des députés 

 ¹ Élection partielle du  à la suite de la démission de Gordon Campbell.

Résultats électoraux 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique